AEK steht als Abkürzung für

 den Arbeitskreis Engagierter Katholiken in der CDU
 den griechischen Sportverein AEK Athen
 den brasilianischen Sportverein AE Kindermann
 die Schweizer Regionalbank AEK Bank 1826 (bis 2006 Amtsersparniskasse Thun)
 das Schweizer Energieversorgungsunternehmen AEK Energie AG
 den (ehemaligen) zyprischen Sportverein AEK Kokkinochorion
 den zyprischen Sportverein AEK Larnaka
 die Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
 die Arbeitsgemeinschaft Experimentelle Krebsforschung
 den Arbeitskreis für EDV-Anwendungen in der Kunststofftechnik
 den IATA-Code des Flughafens in Aseki auf Papua-Neuguinea
 die Access-Entwickler-Konferenz
 die Abbazianer Elektrizitäts- und Kleinbahn-Gesellschaft

AEK